Cnidium mandenovae är en flockblommig växtart som beskrevs av Revas Ivanovich Gagnidze. Cnidium mandenovae ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
mandenovae